Mellingen kan syfta på:

Geografi

Norge 

 Mellingsvatnet, Trøndelag fylke,

Schweiz 

 Mellingen, Aargau, ort och kommun i Aargau,

Tyskland 

 Mellingen, Thüringen, kommun, 

Robotskapade Norgeförgreningar